Репресо има више значења:

 Репресо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Репресо, Ел Хероглифико (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику